Domingo - em inglês, Sunday
Ou ainda:
Sunday (álbum) - o sétimo álbum de estúdio da banda Tree63
Sunday (episódio) - o 81º episódio da série "Desperate Housewives"

Desambiguação